Název Štičí rybník nese více vodních ploch v Česku:

 Štičí rybník (Brtnice) – severozápadně od města Brtnice v okrese Jihlava
 Štičí rybník (Číměř) – severovýchodně od vsi Dobrá Voda v okrese Jindřichův Hradec
 Štičí rybník (Drásov) – západně od vsi Skalka v okrese Příbram
 Štičí rybník (Havlíčkův Brod) – jižně od vsi Knyk v okrese Havlíčkův Brod
 Štičí rybník (Hodětín) – severovýchodně od vsi Blatec v okrese Tábor
 Štičí rybník (Horní Cerekev) – na severním okraji města Horní Cerekev v okrese Pelhřimov
 Štičí rybník (Jabkenice) – jihovýchodně od vsi Jabkenice v okrese Mladá Boleslav
 Štičí rybník (Jarpice) – jihovýchodně od vsi Jarpice v okrese Kladno
 Štičí rybník (Mirošovice) – na západním okraji vsi Mirošovice v okrese Praha-východ
 Štičí rybník (Neustupov) – severozápadně od vsi Neustupov v okrese Benešov
 Štičí rybník (Pozďatín) – jihovýchodně od vsi Pozďatín v okrese Třebíč
 Štičí rybník (Tábor) – jihovýchodně od vsi Smyslov v okrese Tábor
 Štičí rybník (Třeboň) – jihovýchodně od města Třeboň v okrese Jindřichův Hradec
 Štičí rybník (Sedlec) – východně od vsi Vlhlavy v okrese České Budějovice

Podobný název 
 Štičí – vesnice, část obce Hněvkovice v okrese Havlíčkův Brod
 Štičí sádky – rybník severozápadně od vsi Branišov v okrese České Budějovice